Balduí VII de Flandes conegut com a Balduí VII la Destral (vers 1093 - † 1119 a Roulers) era fill del comte Robert II de Flandes i de Clemència de Borgonya (1071 - † després de 1134) i fou comte de Flandes de 1111 a 1119.

Biografia 
El 1110, Balduí es va casar amb Agnès de Bretanya, filla d'Alan IV de Bretanya, però aquest matrimoni, d'altra banda anul·lat pel papa per consanguinitat, es va quedar sense posteritat.

Balduí va morir de les complicacions d'una ferida, a la batalla de Bures-en-Bray que va oposar Enric I d'Anglaterra a Lluís VI de França. El seu cosí Carles el Bo, fill de Canut IV de Dinamarca i d'Adela de Flandes, fou l'escollit de Balduí per succeir-li.

La col·legial de Saint-Pierre de Douai fou erigida sens dubte el 1113 pel comte de Flandes Balduí VII de malnom la Destral, tenint sota la seva jurisdicció el conjunt de les parròquies de la riba dreta del Scarpe.

Ascendència

Referències 

Comtes de Flandes
Morts a Flandes